Дми́трий Влади́мирович Заболо́тный (18 августа 1981 года) — российский самбист и боец смешанных единоборств, чемпион России по боевому самбо, двукратный чемпион мира по боевому самбо, чемпион Европы и мира по панкратиону. 5 февраля 2005 года им был проведён дебютный бой против российского бойца Магомедбага Агаева, в котором Заболотный уступил решением судей. По состоянию на январь 2019 года Заболотный провёл 27 боёв, из которых выиграл 21.

Спортивные результаты 
 Чемпионат России по боевому самбо 2008 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2010 года — ;
 Чемпионат России по боевому самбо 2011 года — ;

Статистика боёв 

|-
|Победа
|align=center|20-6
|Кристиан Вуэпи
|Сабмишном (удушение треугольником)
|AC Aslan Challenge
|25 января 2019
|align=center|1
|align=center|2:00
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-6
|Евгений Свиридов
|Сабмишном (удушение треугольником)
|FightPro / Sarychev Power Expo Battle for Moscow
|30 апреля 2018
|align=center|1
|align=center|2:26
|Москва, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|18-6
|Сергей Билостенный
|Техническим нокаутом (удары)
|ACB 62 Stepanyan vs. Cruz
|17 июня 2017
|align=center|2
|align=center|2:51
|Ростов-на-Дону, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|18-5
|Денис Максак
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|WUFC Portugal 2016 Only the Strong
|3 сентября 2016
|align=center|1
|align=center|0:22
|Ламегу, Португалия
|
|-
|Победа
|align=center|17-5
|Дональд Нжатах
|Техническим нокаутом (удары)
|Baltic Fights Baltic Challenge 8
|5 декабря 2015
|align=center|2
|align=center|4:00
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|16-5
|Андрэ Шелл
|Нокаутом (удары)
|Voronezh MMA Federation - Fight Riot 2
|12 октября 2013
|align=center|1
|align=center|1:10
|Воронеж, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|15-5
|Алексей Гуреев
|Техническим нокаутом (удары)
|OWSMMAC - Open West Siberia MMA Championship
|22 декабря 2012
|align=center|2
|align=center|0:55
|Тюмень, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|14-5
|Марвин Истмэн
|Решением (единогласным)
|ROC 40 - Ring of Combat 40
|27 апреля 2012
|align=center|3
|align=center|4:00
|Атлантик-Сити, США
|
|-
|Победа
|align=center|14-4
|Олег Тининс
|Сабмишном (рычаг локтя)
|Union of Veterans of Sport - Russia vs. Europe
|19 ноября 2011
|align=center|1
|align=center|1:10
|Новосибирск, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|13-4
|Тони Лопес
|Сабмишном (рычаг локтя)
|MMACC - MMA Corona Cup 4
|28 октября 2011
|align=center|1
|align=center|4:05
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|13-3
|Самир Бурекба
|Техническим нокаутом (удары)
|BF - Baltic Challenge 2
|1 июля 2011
|align=center|1
|align=center|3:20
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-3
|Том Нсэнг
|Сабмишном (удушение сзади)
|League S-70 Sambo 70 vs. Spain
|21 апреля 2011
|align=center|1
|align=center|0:48
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|11-3
|Лукаш Ратайчак
|Сабмишном (рычаг локтя)
|BF - Baltic Challenge
|25 марта 2011
|align=center|1
|align=center|1:15
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|10-3
|Юрий Горбенко
|Сабмишном (удушение сзади)
|FWR - Fights With Rules 1
|10 декабря 2010
|align=center|1
|align=center|0:34
|Уфа, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|9-3
|Петр Пиетрысзевский
|Техническим нокаутом (остановка углом)
|UCFC - 20,000 Euro Tournament
|4 декабря 2010
|align=center|1
|align=center|1:05
|Вена, Австрия
|
|-
|Победа
|align=center|8-3
|Миодраг Петкович
|Решением (единогласным)
|UCFC - 20,000 Euro Tournament
|4 декабря 2010
|align=center|3
|align=center|5:00
|Вена, Австрия
|
|-
|Победа
|align=center|7-3
|Владимир Кученко
|Нокаутом (удар)
|BF - Baltic Fights
|16 октября 2010
|align=center|1
|align=center|4:15
|Калининград, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|6-3
|Марчин Барткиевич
|Сабмишном (удушение сзади)
|KSW - Fight Club 1
|9 октября 2010
|align=center|1
|align=center|4:20
|Рын, Польша
|
|-
|Победа
|align=center|5-3
|Серж Канарио
|Техническим нокаутом (удары)
|Sambo-70 / M-1 Global - Sochi Open European Championships
|14 июля 2010
|align=center|1
|align=center|4:51
|Сочи, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|4-3
|Максим Гришин
|Техническим нокаутом (удары)
|M-1 Challenge - 2009 Selections 7
|3 октября 2009
|align=center|1
|align=center|0:00
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|4-2
|Омар Сиссе
|Техническим нокаутом
|FOL - Team Europe vs. Team Russia
|29 августа 2008
|align=center|1
|align=center|0:00
|Пермь, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|3-2
|Рикардо Вондэль
|Неопределен
|M-1 MFC - Fedor Emelianenko Cup
|15 мая 2008
|align=center|0
|align=center|0:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|2-2
|Эгидиюс Валавичус
|Сабмишном (рычаг локтя)
|IAFC - Championship Cup
|2 декабря 2006
|align=center|1
|align=center|1:28
|Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|1-2
|Милко Вурн
|Сабмишном (удушение сзади)
|IAFC - Championship Cup
|2 декабря 2006
|align=center|1
|align=center|3:19
|Россия
|
|-
|Победа
|align=center|1-1
|Вайдас Браздейкис
|Техническим нокаутом (остановка доктором)
|BMC - Baltic MMA Cup
|26 февраля 2006
|align=center|2
|align=center|3:00
|Калининград, Россия
|
|-
|Поражение
|align=center|0-1
|Магомедбаг Агаев
|Решением
|M-1 MFC - International Fight Night
|5 февраля 2005
|align=center|3
|align=center|5:00
|Санкт-Петербург, Россия
|

Ссылки 
 
 

Чемпионы России по боевому самбо
Чемпионы мира по боевому самбо
Чемпионы Европы по панкратиону
Чемпионы мира по панкратиону